Súper y Super hace referencia a varios artículos:

Cine, vídeo y cómic 
 Super (película), película estadounidense de 2010.
 SUPER (software), reproductor y conversor de videos.
 Superintendente Vicente, El "Súper", personaje de Mortadelo y Filemón.

Televisión 
 Súper Súper (2021), programa de entretenimientos argentino conducido por José María Listorti y emitido por Canal 9.

Radiofónico 
 Súper 15 latino (2013-presente) programa de radio emitido desde Buenos Aires, Argentina y conducido por Maru Ariganello.

Música 
 Super (2016), álbum de Pet Shop Boys.
 Super (álbum) (2006), álbum de Viticus.
 Super Records, sello discográfico independiente operado y perteneciente a la banda británica McFly.
 Super #1's, álbum de 2010 de la banda Intocable.

Otros 
 Super, empresa argentina de televisión por cable.
 .38 Super, cartucho para pistola.
 Súper, tipo de gasolina.